В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Керрі Рід і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Леслі Гант і Ілана Клосс 6-3, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

US Indoors